Dlouhá Ves ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Dlouhá Ves u Sušice, Gemeinde im Okres Klatovy
 Dlouhá Ves (Vrchoslavice), Ortsteil von Vrchoslavice, Okres Prostějov
 Ortsteil von Holčovice, Okres Bruntál
 Ortsteil von Hynčina, Okres Šumperk
 Ortsteil von Rychnov nad Kněžnou, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Ortsteil von Truskovice, Okres Strakonice
 Ortslage von Bochov, Okres Karlovy Vary
 Ortslage von Ktová, Okres Semily